La Autovía urbana de La Coruña o Circunvalación de La Coruña conocida la "Tercera ronda" (denominada Ronda del Real Club Deportivo de La Coruña en su trazado dentro del término municipal coruñés) es una autovía urbana municipal y autonómica de la Junta de Galicia que le une desde la Rotonda de Pavo Real, en los cruces de la Ronda de Outeiro y Calle Manuel Murguía hasta el acceso a la Autovía de Acceso a La Coruña . En la ciudad de La Coruña, hay dos Rondas: Ronda de Nelle y Ronda de Outeiro. Le formaba parte del primer y segundo cinturón coruñés, ya que había construido un tercer cinturón coruñés, la Tercera ronda.

La denominación  forma parte de la planificación del Ministerio de Fomento, y la denominación  forma parte de la planificación de la Junta de Galicia. Por todo el recorrido de la Tercera ronda, es reconocido como la denominación , y la denominación , le aparecieron en los indicadores de direcciones de la autovía .

Este proyecto de la Tercera ronda, le planificó por la Junta de Galicia, en el año 2000, ya que el anterior alcalde socialista (PSOE) coruñés, Francisco Vázquez Vázquez, para tener una nueva alternativa de la conexión Oeste al Sur de la ciudad, sustituyendo al tráfico de la Ronda de Outeiro, evitando los colapsos de tráfico. Consiste en dividir los 3 tramos de la Tercera ronda, el primer tramo solamente proyecta un kilómetro desde la Glorieta Pavo Real a San Pedro de Visma, el segundo tramo proyecta entre San Pedro de Visma y zona industrial de A Grela-Bens (centro comercial de Marineda City) y el tercer tramo proyecto entre la zona industrial de A Grela-Bens y el acceso a la autovía , en la zona industrial de Pocomaco.

La construcción del primer tramo iniciaron el año 2007 y había concluido en los finales del año 2008, sin conexión a ninguna parte. Le construyó solamente un kilómetro sin conexiones a San Pedro de Visma y la carretera de Bens (tenía proyectado aparte). Tras finalizarse el primer tramo, iniciaron las primeras obras del segundo tramo que ha habido una polémica por el caso de Penamoa, que retrasaron las obras, hasta concluirse en diciembre del año 2011.

Tras la finalización del segundo tramo, iniciaron las obras del tercer tramo y último tramo de la Tercera ronda, en el año 2012, había retrasando bastante por la conexión a la autovía , que le construye por el Ministerio de Fomento. Había concluido las obras a primeros del año 2015, de eso, había inaugurado de forma oficial en marzo de 2015.

15 años de proyecto que había costado unos 250 millones de euros, como inversión completa de todo el proyecto de la Tercera ronda.

Tramos

Salidas 
<center>
{| class="wikitable"
!Velocidad!! Esquema !! Salida !! Sentido Pocomaco (AC-14) !! Carriles !! Sentido Glorieta Pavo Real (La Coruña) !! Carretera !! Notas 
|----
|<center> || <center> || <center> || <center> Comienzo de la Autovía urbana  de la Tercera ronda     Procede de:   ||<center>     || <center> Fin de la Autovía urbana  de la Tercera ronda     Incorporación final:    Dirección final:   Centro ciudad      Otras direcciones || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center> || <center>  || <center> Falso Túnel San Pedro de Visma  160 m  ||<center>  || <center> Falso Túnel San Pedro de Visma  140 m  || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center>   Sin accesos  Dirección única:  ||<center>  || <center>   Sin accesos  Dirección única:  || <center> || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center> Viaducto A Grela-Bens I  350 m  ||<center>  || <center> Viaducto A Grela-Bens I  350 m  || <center> || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center> ||<center>  || <center>     Meicende || <center>    || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center> Viaducto A Grela-Bens II  150 m  ||<center>  || <center> Viaducto A Grela-Bens II  150 m  || <center> || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center>       Carballo ||<center>  || <center>      Carballo || <center>       || <center>
|----
|<center> || <center> || <center>  || <center> Falso Túnel As Rañas I   60 m  ||<center>  || <center> Falso Túnel As Rañas I   60 m  || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center> || <center>  || <center> Falso Túnel As Rañas II   80 m  ||<center>  || <center> Falso Túnel As Rañas II   80 m  || <center> || <center> 
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center> Viaducto Pocomaco  430 m  ||<center>  || <center> Viaducto Pocomaco  430 m  || <center> || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center> Mesoiro - Feáns      ||<center> || <center> || <center>        || <center>
|----
|<center> || <center>  || <center> || <center> Fin de la Autovía urbana  de la Tercera ronda     Dirección final:      Lugo - Madrid    Santiago     A Zapateira     Vilaboa || <center>  || <center> Inicio de la Autovía urbana  de la Tercera ronda     Procede de:   || <center> ||  
|}

Notas 

16